È la prima edizione del torneo.

In finale Elise Mertens ha sconfitto Alizé Cornet con il punteggio di 6-2, 6-0.

Teste di serie 

  Ons Jabeur (quarti di finale)
  Veronika Kudermetova (semifinale)
  Alizé Cornet (finale)
  Petra Martić (secondo turno)

  Elise Mertens (Campionessa) 
  Anastasija Potapova (secondo turno) 
  Kateřina Siniaková (secondo turno) 
  Magda Linette (primo turno)

Wildcard 

  Mirra Andreeva (primo turno)
  Alizé Cornet (finale)

  Yasmine Mansouri (primo turno)

Ranking protetto 

  Evgenija Rodina (secondo turno)

Qualificate 

  Marina Bassols Ribera (primo turno)
  Linda Fruhvirtová (primo turno)
  Ana Konjuh (primo turno)

  Despoina Papamichaīl (secondo turno) 
  Lucrezia Stefanini (secondo turno, ritirata) 
  Moyuka Uchijima (quarti di finale)

Lucky loser 

  Harmony Tan (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Jasmin Open 2022